«Афóня» — советская трагикомедия 1975 года режиссёра Георгия Данелии. Лидер проката 1975 года — 62,2 млн зрителей.

Сюжет 
Афанасий «Афоня» Николаевич Борщов (Леонид Куравлёв) родился 25 августа 1941 года в деревне Борщовка Нагорного района Ярославской области. Родители погибли в войну (отец погиб на фронте, мать умерла когда Афоне был год) и его воспитала тётя Фрося. Закончив ремесленное училище и отслужив в армии, Афоня живёт в городе в однокомнатной квартире и работает в ЖЭКе сантехником 4-го разряда. Непутёвый Афоня и его приятель-собутыльник грузчик Федул (Борислав Брондуков) с утра до вечера заняты не работой, а поиском возможности выпить. Афоня вымогает с клиентов взятки и в целом неплохо живёт. 

Однажды в пивной, Афоня знакомится со штукатуром Колей (Евгений Леонов), вместе с которым напивается и приводит нового товарища к себе домой. Сожительница Афони (Нина Русланова), которая ждала его с зарплатой, «пилит» сантехника и выставляет Колю из квартиры, после чего, высказав Афоне в лицо своё в нём разочарование и сожаление по поводу потерянных двух лет жизни, уходит от Борщова, напоследок влепив ему пощёчину.

При распределении учащихся-практикантов из ПТУ мастер ЖЭКа Людмила Ивановна Вострякова (Валентина Талызина) не «прикрепляет» никого из них к Афоне. Афоня всё же «выпрашивает» себе двоих практикантов, но те после первого дня практики, получив представление о методах его работы, отказываются от такого наставника.

В тот же день Афоня встречает у своего подъезда штукатура Колю. Тот рассказывает, что жена выгнала его и́з дому, и он просит на время поселиться у Борщова. Афоня не сразу узнал вчерашнего собутыльника, но всё же принял его к себе. Предложив Коле располагаться, Борщов оставляет его одного и под видом участия в «летучке» убегает на танцы.

Там Афоня встречает медсестру Катю Снегирёву (Евгения Симонова). Катя приглашает его на белый танец, но Афоня не придаёт знакомству с девушкой особого значения, поскольку он увлечён дамами постарше, и уже приглядел себе одну особу Людмилу (Татьяна Распутина). Предупредив по телефону своего новоиспечённого соседа, чтобы тот устраивался спать в ванной, Афоня уговаривает объект своей симпатии пойти к нему домой «попить чаю и послушать радио». Однако романтическая прогулка заканчивается, не начавшись: Афоню подкараулили хулиганы, с одним из которых он успел ранее повздорить на танцах. Завязывается драка, и неравнодушная к Афоне Катя вызывает милицию.

Пока избитый Борщов был в отделении милиции, начался сильный дождь. Афоня, уже направляясь домой, увидел Катю, которая вымокла до нитки, ожидая его. Вспомнив, что последний автобус уже ушёл, Афанасий ведёт её к себе, поит горячим чаем, после чего Катя рассказывает Борщову, что знает его уже очень давно. Афоня, сразу сославшись на усталость и третий час ночи, идёт спать, а Катя, отказавшись от предложения переночевать на раскладушке, замечает, что дождь почти закончился и уходит домой.

На собрании месткома в ЖЭКе предлагают разобрать недостойное поведение сантехника - по поступившему письму Борщев во время отпуска на юге купался в фонтане в пьяном виде. Но уставшим от его поведения членам коллектива ЖЭКа всё это надоело и ему быстро выносят «строгое с предупреждением».

Все мысли Борщова теперь заняты красавицей Еленой Орловой (Нина Маслова) из квартиры №38, которую он встретил на очередном рабочем вызове и влюбился в неё с первого взгляда. В мечтах Афоне видится семейная идиллия в деревне с женой Еленой и кучей детишек. Ища повод встретиться с Еленой Афоня устанавливает у неё на кухне стальную раковину. Эту раковину он обманом забрал из квартиры сотрудника планетария астронома (Готлиб Ронинсон), поставив тому взамен старую чугунную. В дальнейшем Афоня обещает Елене установить в её ванной комнате финскую раковину — последний писк сантехнической моды того времени.

Тем не менее, Катя Снегирёва ищет новых встреч с Афоней и не оставляет попыток обратить на себя его внимание: «Афанасий! Мне кто-то позвонил, я подумала, что это Вы…».

На очередном собрании месткома в ЖЭКе Борщова предлагают уволить за драку на танцах, но в итоге переводят в разнорабочие. Начальник ЖЭКа Владимир Николаевич (Николай Граббе) вечером дома у Афони в присутствии Николая проводит с ним по-соседски беседу. Уходя он ставит условие - если Афоня не возвратит финскую мойку прежнему владельцу, проживающему в корпусе №4, то его уволят. Афоню это не сильно огорчает, и он продолжает искать поводы для очередной встречи с Еленой: этим же вечером он несёт ей новую саратовскую фарфоровую раковину с цветочками. Однако в этот раз Елена приезжает домой с шумной компанией, и Афоня к своему разочарованию осознаёт: Елена — замужняя женщина, у неё своя жизнь среди обеспеченных людей, а он для неё не более чем простой альтруист — сантехник «крокодил Гена».

Афоня впадает в депрессию и идёт с Федулом в ресторан, пытаясь развлечься, но выпитый алкоголь не помогает. Тогда Афоня приходит домой к Кате Снегирёвой с вопросом, хотела ли бы она выйти за него замуж, и остаётся у неё на ночь. Утром Афоня, чувствуя себя неловко, пытается оправдаться за своё поведение тем, что перебрал спиртного, и придумав повод («надо встретить тётю») уходит. Утром дома он узнаёт, что Коля решил вернуться к себе в семью.

Грустная Катя, узнав от дежурной на станции скорой помощи о звонке «от какого-то мужчины», воодушевлённая спешит к нему домой, но на лестничной клетке узнаёт от проходящей мимо соседки о том, что Афоня «навсегда» уехал в деревню.

Афанасий, решивший кардинально изменить свою жизнь, с подарками едет в деревню Борщовка к тёте Фросе (Раиса Куркина), которая его воспитала и которую он не видел с тех пор, как ушёл в армию. В деревне он встречает друга детства — тракториста по прозвищу «Егоза» (Савелий Крамаров). Вместе с ним Афоня на радостях даёт в город телеграмму о том, что увольняется с работы и сдаёт квартиру. Только после этого он узнаёт, что тётя Фрося умерла больше года назад.

Депрессия Афанасия усиливается. Сосед, дядя Егор (Николай Гринько) упрекает Афоню в равнодушии и передаёт всё наследство от тёти Фроси: облигации, сберкнижку на его имя со скромной суммой в 87 рублей, документы на оставленный ему дом, письма отца Афони с фронта, похоронка на отца и письма, которые тётя при жизни писала сама себе от имени Афони.

Афоня идёт на почту и пытается дозвониться на станцию скорой помощи, где работает Катя, по номеру «полста-полста, а дальше — четыре или шесть…». Номер всё-таки удаётся уточнить, но Афоне отвечают, что Катя уехала. Окончательно расстроенный, он отправляется на аэродром в Завьяловске. Ему всё равно, куда лететь - в Мурманск, Петрозаводск или Череповец. Его останавливает старшина милиции (Михаил Васьков), у которого при проверке документов возникают подозрения в использовании чужого паспорта: жизнерадостный Афоня на давнем фото ничем не напоминает нынешнего. Борщов, пытаясь восстановить сходство, выдавливает из себя улыбку и это помогает: его отпускают.

Когда Афанасий уже шёл к самолёту, его окликнул знакомый девичий голос. И он видит, что на краю лётного поля с чемоданчиком в руке стоит Катя. И вновь из её уст звучит фраза: «Афанасий! Мне кто-то позвонил, я подумала, что это вы…»

В ролях 

 Леонид Куравлёв — Афанасий Николаевич Борщов (Афоня), "Конёк-Горбунёк", слесарь-сантехник
 Евгения Симонова — Екатерина Снегирёва, медсестра
 Евгений Леонов — Николай, штукатур
 Савелий Крамаров —  "Егоза", тракторист, друг детства Афони
 Нина Маслова — Елена Орлова, женщина из 38-й квартиры"
 Алексей Ванин — Иван Орлов, муж Елены
 Борислав Брондуков — Федулов (Федул), грузчик, собутыльник Афони
 Игорь Боголюбов — собутыльник Федула
 Валентина Талызина — Людмила Ивановна Вострякова, мастер ЖЭКа
 Николай Парфёнов — Борис Петрович, председатель месткома
 Нина Русланова — сожительница Афони
 Готлиб Ронинсон — астроном ("Архимед"), сотрудник планетария
 Татьяна Распутина — Людмила, девушка с огромным бюстом на танцах (в титрах - Т. Катаева)
 Раиса Куркина — тётя Фрося, тётка Афони
 Николай Гринько — дядя Егор Лещёв, сосед тёти Фроси
 Николай Граббе — Владимир Николаевич, начальник ЖЭКа, сосед Афони
 Владимир Басов — Владимир Иванович, сотрудник ЖЭКа
 Раднэр Муратов — Марат Рахимов, слесарь, сотрудник ЖЭКа
 Пётр Любешкин — дядя Паша Шевченко, слесарь, сотрудник ЖЭКа
 Юрий Дружинин — Беликов, слесарь, сотрудник ЖЭКа
 Михаил Светин — Воронков, шофёр ЖЭКа, родственник Федула (озвучивал другой актёр)
 Геннадий Ялович — режиссёр в театре
 Александр Потапов — сотрудник ЖЭКа
 Татьяна Тетерина — Лещёва, телефонистка в деревне (озвучивает Наталья Гурзо)
 Тамара Совчи — кассирша столовой
 Юсуп Даниялов — сожитель кассирши столовой Михаил Васьков — старшина милиции на аэродроме Александр Новиков — хулиган с бородкой («козёл») (нет в титрах)
 Чулпан Валишина — певица в ресторане (нет в титрах)
 Маргарита Рассказова — поющая девушка на аэродроме Виктор Крючков — Трофимыч, грузчик в магазине Владимир Пучков — один из группы учащихся ПТУ, практикант Галина Белинская — соседка Афони с арбузом Съёмочная группа 

 Сценарий: Александр Бородянский
 Постановка: Георгий Данелия
 Оператор: Сергей Вронский
 Художник: Борис Немечек
 Композитор: Моисей Вайнберг
 Дирижёр: Эмин Хачатурян 

 Съёмки 
Съёмки проводили летом 1974 года в Ярославле. В фильме можно увидеть:

 детскую книгу С. Никитина «Приключение ёлочных игрушек» издания 1973 года ярославского Верхне-Волжского книжного издательства
 Спасо-Преображенский монастырь,
 брагинские «хрущёвки»,
 кафе «Ассоль» (в настоящий момент закрыто и перестроено в магазин),
 универмаг «Ярославль» на улице Свободы,
 дом на Которосльной набережной, 6. 

Роль родной деревни Афони Борщовки сыграло село Диево-Городище.

Все сцены с актрисой Евгенией Симоновой, которая играла роль медсестры Кати, сняли всего за три съёмочных дня. Евгения Симонова в то время уже подписала договор на съёмки в другой картине и всё лето должна была сниматься в Башкирии в фильме «Пропавшая экспедиция».

Сцены в ресторане, когда Афоня пытается забыть Елену, снимали в Москве. Съёмки чуть было не сорвались из-за того, что швейцар не хотел пропускать Борислава Брондукова, исполнителя роли Федула, в ресторан. Актёр настолько органично выглядел в костюме и гриме, что когда он вышел на улицу покурить, швейцар наотрез отказался впустить его обратно, приняв за настоящего пьяницу, грозился вызвать милицию, если тот не уйдёт.

Последний эпизод был снят в аэропорту города Пошехонье.

 Песни 

 Во время медленного танца на танцплощадке звучит песня группы «Машина времени» «Ты или я» (неофициальное название — «Солнечный остров»). Группа дебютировала в этом фильме. По тем временам это был довольно смелый шаг, так как рок-группа была малоизвестной и не имела хорошей репутации у советских властей. В фильме на сцене вместо музыкантов «Машины времени» снималась группа «Аракс». После «Солнечного острова» «Аракс» исполнил свою песню «Мемуары». Александр Лерман вспоминал об этом: «В фильме Георгия Данелии „Афоня“ есть эпизод с танцами. В этом эпизоде, после блюзового „белого танца“, где за кадром Андрей Макаревич поёт свой „Солнечный остров“, начинается заводной сегмент. В кадре появляется Володя Полонский, бойко задающий ритм вступления, затем камера перемещается на нас с Юрой Шахназаровым (Шахназаров на гитаре, я на басу), и я запеваю: „Скоро стану я седым и старым, уйду на пенсию писать свои я мемуары. Напишу я, расскажу я всё, как есть, как было — расскажу я, с кем не ладил и кого любил я“ („Мемуары“, музыка Юры Шахназарова, слова Валеры Сауткина)».
 В качестве музыкального фона в фильме также использованы песни в исполнении советских ВИА, популярных в начале 1970-х:

 «Там, за облаками» (ВИА «Самоцветы»);
 «Налетели дожди» (ВИА «Самоцветы»);
 «Больше жизни» (группа «Цветы»);
 «Ну что с ним делать?» (ВИА «Весёлые ребята»);
 «Только в сказке» (Маргарита Рассказова);
 «Лестница» («Аракс»).
 Также в фильме использованы песни:
 «Увезу тебя я в тундру» (исполняет ВИА «Самоцветы»);
 «Песня о далёкой Родине» (исполняет Иосиф Кобзон);
 «Над тихоней речкой рос кудрявый клён…» («Белая берёза»; автор В. Трепетцов; в титрах не указано). 

 Факты 

 На заглавную роль Г. Данелия изначально планировал пригласить Владимира Высоцкого. Предполагалось присутствие в фильме сцены, где он будет играть на гитаре. Данелия также вёл переговоры по поводу роли Афони и с польским актёром Даниэлем Ольбрыхским. Пробовались также Николай Караченцов, Андрей Мартынов, Владимир Носик, Виктор Проскурин, Семён Морозов, Борис Щербаков, Владислав Долгоруков, Владимир Меньшов, Георгий Бурков, Иван Бортник. На роль Кати пробовались также Анна Каменкова и Елена Прудникова.
 В этом, как и во многих фильмах Георгия Данелии, а также в работах других режиссёров, где снимался Евгений Леонов, в том или ином виде в его исполнении традиционно звучит песня «На речке»: «На речке, на речке, на том бережочке мыла Марусенька белые ноги…»
 В сцене танцев Катя Снегирёва в исполнении Евгении Симоновой упоминает свою подругу Пашу Строганову. Именно так звали героиню Инны Чуриковой в фильме «Начало» (1970), которая знакомилась с Аркадием'' в исполнении Леонида Куравлёва при точно таких же обстоятельствах.
 Героя Михаила Светина озвучил другой актёр. Во время простоя Светин заявил режиссёру, что опаздывает в Ленинград на съёмки телеспектакля и не может завершить сцену собрания в клубе. Данелия страшно рассердился, второпях организовал утреннюю съёмку и на озвучку Светина звать не стал.
 В ночь с 31 декабря 1996 на 1 января 1997 года по телеканалу ОРТ был показан новогодний музыкальный фильм «Старые песни о главном 2», в эпизодах которого появлялись встретившиеся через 20 лет Афоня и Елена Орлова, которых снова сыграли Леонид Куравлёв и Нина Маслова.
 В титрах фильма среди актёров, снявшихся в эпизодах, указано имя Р. Хобуа. Рене Хобуа — грузинский строитель, с которым Данелия встретился на съёмках своего фильма «Не горюй!». Вместе с Резо Габриадзе режиссёр пытался «испытать» на нём сценарий фильма, параллельно с этим водя по застольям у знакомых. Хобуа покорно выслушивал их, пока не выяснилось, что он плохо знает русский язык (сценарий писался на русском языке), но из вежливости не упоминал об этом и просто хвалил всё, что написали Габриадзе и Данелия. Габриадзе предложил вставить имя Хобуа в титры фильма и тем самым отблагодарить строителя. Со временем Данелия стал ставить имя Хобуа в титры всех своих фильмов, хотя ни в одном из них Рене не снимался.

Объекты, названные в честь фильма 

 Пивная «Афоня» в Ярославле. В пивной воссоздан дух советской эпохи, сок наливают из стеклянных конусов, салфетки стоят в гранёных стаканах, вешалки для одежды прибиты прямо на косяках и фирменное пиво «Афоня» подаётся по 0,5 литра в легендарной пивной кружке. В мае 2010 года рядом с пивной открыта скульптурная композиция, включающая изображения штукатура Коли и сантехника Афони, а также кота, который, сидя на крыше, глазеет на героев. Утверждается, что установке скульптуры предшествовал опрос, в результате которого Афоня был выбран киноперсонажем, способным служить олицетворением ярославца.
 Пивная «Афоня» в Москве, возле станции метро «Коломенская». Была оформлена фотографиями из фильма и в стилистике старых советских пивных. Снесена осенью 2014 года.
 Сеть магазинов сантехники «Афоня» в Санкт-Петербурге.

Фестивали и награды 
 1976 — специальный приз на IX Всесоюзном кинофестивале во Фрунзе.

Примечания

Ссылки 

  на официальном канале «Мосфильма»
 «Афоня» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 «Афоня» бесплатный онлайн просмотр в «Золотой коллекции Мосфильма» на сайте «mosfilm.ru»
 Обзор Сергея Кудрявцева в «3500 кинорецензий»
 

Фильмы студии «Мосфильм»
Кинокомедии СССР
Трагикомедийные фильмы СССР
Кинокомедии 1975 года
Фильмы СССР 1975 года
Фильмы-мелодрамы СССР
Фильмы на русском языке